Apofis (mitologia) serp de la mitologia egípcia, 
 Apofis I nom grec del faraó Apepi
 Apofis II